Cérilly je název hned několika francouzských obcí:
 Cérilly (Allier) – obec v régionu Auvergne, départementu Allier
 Cérilly (Côte-d'Or) – obec v régionu Bourgogne, départementu Côte-d'Or
 Cérilly (Yonne) – obec v régionu Bourgogne, départementu Yonne